Tatuaje puede hacer referencia a :
Tatuaje modificación corporal que consiste en aplicar pigmentos, normalmente en la piel, a menudo para trazar patrones o ilustraciones.
 «Tatuaje » canción española de 1941.
 Tatuaje, película de 1979.